

Geografia
 Baird – unincorporated community del Mississippi
 Baird – centro abitato del Texas
 Baird – comunità della Contea di Douglas (Washington)
 Baird Island – isola nel Parco Nazionale delle Isole Piper, Australia
 Penisola di Baird – penisola dell'isola di Baffin, Canada
 Monti Baird – monti dell'Alaska

Persone
 David G. Baird – scacchista statunitense
 John W. Baird – scacchista statunitense